Борджиа:

Личная фамилия и дворянский род 
 Борджиа ( — Борджа,  — Борха) — испанский дворянский род из Арагона, правители города Гандиа. В XV веке род перебрался в Италию.
 Каликст III (, в миру — Альфонсо ди Борджиа; 1378—1458) — папа римский с 8 апреля 1455 года.
 Александр VI (; в миру — Родриго Борджиа; 1431—1503) — папа римский с 12 августа 1492 года. 
 Франциско де Борха (Франциско ди Борджиа; ; 1441—1511) — седьмой из десяти кардиналов (cardinal-nephew), созданных римским папой Александром VI.
 Борджиа, Пьетро Луиджи (; 1462—1488) — первый герцог Гандии, сын Родриго Борджиа.
 Борджиа, Джиролама (; 1469—1483) — дочь Родриго Борджиа, будущего папы Александра VI.
 Борджиа, Изабелла (; 1471—1547) — дочь Родриго Борджиа, будущего папы Александра VI.
 Борджиа, Джованни (; 1474—1497) — второй герцог Гандии, герцог Сесса.
 Борджиа, Чезаре (; 1475—1507) — политический деятель, герцог валансский и романьольский, принц Андрии и Венафра, граф дийосский, правитель Пьомбино, Камерино и Урбино, гонфалоньер и генерал-капитан Святой церкви. 
 Лукреция Борджиа (; 1480—1519) — внебрачная дочь Родриго Борджиа.
 Борджиа, Джоффре (; 1481—1517) — князь Скуиллаче.
 Борджа, Франсиско (; 1510—1572) — католический святой, третий генерал Общества Иисуса.
 Борджиа, Джованни (1498—1547/1549) — таинственный представитель рода Борджиа, носивший титулы герцога Непи и князя Камерино.
 Борджиа, Стефано (1731—1804) — итальянский кардинал и антиквар.

Названия в искусстве

Фильмы и сериалы 
 «Борджиа» () — испанский фильм о семействе Борджиа, 2006 год. Режиссёр — Антонио Эрнандес.
 «Борджиа» () — британский телесериал, 1981 год. Режиссёр — Брайан Фарнем.
 «Борджиа» () — канадо-венгерско-ирландский телесериал, 2011 год. Режиссёр — Нил Джордан.
 «Борджиа» () — франко-германо-чешско-итальянский телесериал, 2011 год. Режиссёры — Оливер Хиршбигель, Метин Хусейн, Кристоф Шреве.

Другое 
 «Лукреция Борджиа» — опера Гаэтано Доницетти.

См. также 
 
 Борджа () — коммуна в Италии, регион Калабрия.